Nova makhala peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Нова махала, avec une seule majuscule) :
Nova makhala, village bulgare de l'obchtina de Batak, situé dans l'oblast de Pazardjik ;
Nova makhala, village bulgare de l'obchtina de Nikolaevo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.